Der Sky Bet World Grand Prix 2006 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 29. Oktober 2006 zum neunten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum sechsten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der das Turnier erneut, zum insgesamt siebten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 13 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 130.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 30.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2006 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 24 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 4 Gewinner des World Grand Prix All Ireland Qualifiers vom 17. September 2006
 Die 4 Gewinner des World Grand Prix PDPA Qualifiers vom 22. September 2006

Top 24 der Order of Merit
  Colin Lloyd (1)
  Phil Taylor (2)
  Ronnie Baxter (3)
  Wayne Mardle (4)
  Peter Manley (5)
  Dennis Priestley (6)
  Roland Scholten (7)
  Kevin Painter (8)
  Bob Anderson
  Dave Askew
  Barrie Bates
  Mark Dudbridge
  Andy Jenkins
  Terry Jenkins
  Adrian Lewis
  Chris Mason
  Wes Newton
  Denis Ovens
  John Part
  Lionel Sams
  Andy Smith
  James Wade
  Mark Walsh
  Alan Warriner-Little

All Ireland Qualifiers
  Anto McCracken
  Garrett Gray
  Geoffrey Matthews
  Paul Watton

PDPA Qualifiers
  Raymond van Barneveld
  Steve Beaton
  Alan Green
  Andy Callaby

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2006
Dartveranstaltung 2006
Dartwettbewerb in Dublin